Casual – codice di abbigliamento
Casual – movimento subculturale nato all'inizio degli anni ottanta nel Regno Unito
Casual – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2015 al 2018